Chevry (Manche) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Chevry (Ain) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy